Снукерный сезон 2009/2010 — серия профессиональных снукерных турниров с 2009 по 2010 год. Ниже представлена таблица с расписанием соревнований. Полное расписание турниров, включая турниры Pro-Am, можно посмотреть на сайтах: Global Snooker  или World Snooker .

Результаты

Предварительный рейтинг на сезон 2009/10 

Предварительный рейтинг составляется на основе выступления игрока в сезоне 2008/2009 (однолетний рейтинг). К сумме очков добавляются результаты выступлений на рейтинговых турнирах сезона 2009/10. Так выглядит top-16.

ОР — позиция в официальном рейтинге на сезон 2009/10 
SM — Шанхай Мастерс 
GP — Гран-при 
UK — Чемпионат Великобритании 
WO — Открытый чемпионат Уэльса 
CO — Открытый чемпионат Китая 
WC — Чемпионат мира

Начисление рейтинговых очков в сезоне 2009/10

См. также 
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2009/2010

Примечания

Ссылки 

 Начисление рейтинговых очков в сезоне 2009/10 

Снукерные сезоны
2009 год в снукере
2010 год в снукере